Topole so lahko:
 naselje Topole, Mengeš
 naselje Topole, Rogaška Slatina

Naselja v Sloveniji